«Кавказ — Варна» — железнодорожная паромная линия между портом «Кавказ» (Россия) и Варной (Болгария). Коммерческая эксплуатация началась 28 февраля 2009 года.

Из России в Болгарию по паромной железнодорожной переправе идут сжиженный газ, нефтепродукты, масло техническое, стекло и химические продукты. Из Болгарии в Россию приходят сборные грузы и товары народного потребления, например конфеты и сладости.
Проект реализуется в сотрудничестве с Исполнительным агентством железнодорожного транспорта, Болгарии и его исполнительный директор Симеон Ананиев.

Паромы 
Первым паромом на линии стал теплоход «Авангард» российской компании «АнРуссТранс», вместимостью 45 условных вагонов.

Осенью 2010 года на эту линию вышел второй паром — «Славянин» российской компании «АнРуссТранс», вместимостью 50 условных вагонов, способный перевозить Ро-ро грузы.

В начале 2014 года в дополнение к двум паромам на линию вышел железнодорожный паром «Варна» болгарской компании «Варна Фери».
В 2014 году объем перевозок возрос на 20 %.

Примечания

Ссылки 
 Паром «Авангард», АнРуссТранс
 AVANGARD, MarineTraffic
 Паром «Славянин», АнРуссТранс
 SLAVYANIN, MarineTraffic
 Железнодорожный паром «Варна», Варна Фери
 VARNA, Варна Порт

Паромные переправы России
Паромные переправы Болгарии
Транспорт Краснодарского края
Водный транспорт в Болгарии
Транспорт Варны
Судоходство на Чёрном море